Верлен — имя собственное.
 Верлен, Поль (1844—1896) — французский поэт-символист.
 Верлен, Том (1949—2023) — американский рок-музыкант.

 Верлен — коммуна в Бельгии.

 ВерЛен — дуэт исполнительниц авторской песни Веры Евушкиной и Елены Фроловой.